Wacław Kryński (1879 - 1924) – polski architekt, polityk, wydawca i redaktor, poseł na Sejm RP I kadencji
 Wacław Kryński (1898 - 1980) – polski inżynier rolnik, major kawalerii Wojska Polskiego